Leska est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit Леска)
Leska, un village de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Leska, un village de l'obchtina de Madan, situé dans l'oblast de Smolyan.
en Croatie
Leska, une localité située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar.